André-François Miot – letterato, politico e diplomatico francese
 Joseph Serge Miot – arcivescovo cattolico haitiano
 Jules Miot – politico francese